Luis García Berlanga (1921–2010) – hiszpański reżyser i scenarzysta
 Luis García  Brito (ur. 1995) – dominikański sztangista
 Luis García Fernández (ur. 1981) – hiszpański piłkarz
 Luis García Guido (ur. 1941) – urugwajski koszykarz, olimpijczyk z 1960 i 1968
 Luis García Jiménez (ur. 1934) – wenezuelski szermierz, olimpijczyk z 1964
 Luis García Meza Tejada (1929–2018) – prezydent Boliwii
 Luis García Postigo (ur. 1969) – meksykański piłkarz
 Luis Javier García Sanz (ur. 1978)– hiszpański piłkarz
 Luis García Serna (ur. 1930)– hiszpański lekkoatleta, długodystansowiec